Шибенец — топоним:

 Шибенец — микрорайон в составе города Фокино Брянской области.
 Шибенец — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.